Малинкино — название населённых пунктов в России:

 Малинкино — деревня в Муромцевском районе Омской области.
 Малинкино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Малинкино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Малинкино — деревня в Мари-Турекском районе Марий Эл.